Jacob Baart de la Faille I (1757-1823), hoogleraar wis-, natuur- en sterrenkunde
 Jacob Baart de la Faille II (1795-1867), zoon van I, arts en hoogleraar genees- en verloskunde
 Jacob Baart de la Faille III (1822-1895), zoon van II, arts
 Jacob Baart de la Faille IV (1886-1959), kleinzoon van III, publiceerde in 1928 de eerste catalogue raisonnée van het werk van Vincent van Gogh